Чернечки — название населённых пунктов в России:

 Чернечки — деревня в Усманском районе Липецкой области.
 Чернечки — деревня в Гдовском районе Псковской области.